Tríada romana puede referirse a:
Tríada capitolina
Trias romana, dibujo de Grünewald.

Véase también
Tríada
Romana